Шотландский Первый Дивизион 1894/1895 () — 5-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 11 августа 1894 года и закончился 18 мая 1895 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1894/1895
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1894 году
Спорт в Шотландии в 1895 году